

Cinema e televisione 
Aschenbrödel – film del 1916 diretto da Urban Gad
Aschenbrödel – film del 1916 diretto da Ben F. Wilson
Aschenbrödel – film austriaco del 1924
Aschenbrödel – film tv del 1976

Altro 
 Aschenbrödel (Cenerentola) – balletto scritto da Johann Strauss II

Pagine correlate
Cenerentola (disambigua)
Cinderella (disambigua)